Lillån kan syfta på:

Orter
 Lillån, Örebro – den nordligaste utlöparen av Örebro tätort

Vattendrag i Sverige

Götaland 
 Lillån, Östergötland – ett vattendrag i Linköpings och Mjölby kommuner
 Lillån, Västergötland – en gren av Säveån i Alingsås, även kallad Gerdska ström.
 Lillån, Virserum – ett biflöde till Virserumsån
 Lillån, Lönneberga – ett biflöde till Emån

Svealand 
 Lillån, Uppland – en numera mycket liten å som rinner genom Kårsta/Ekskogen-bygden i Vallentuna kommun
 Lillån, Sagån – ett biflöde till Sagån, börjar i Kila
 Lillån – ett igenlagt biflöde till Svartån i Västerås, se Munkholmen, Västerås
 Lillån, Örebro (vattendrag) – en å mellan sjön Lången och Svartån
 Lillälven, Värmland – ett biflöde till Byälven i Värmland

Norrland 
 Lillån, Gavleån – en av Gavleåns flodarmar i Valbo
 Islandslillån – en av Gavleåns tidigare flodarmar i Gävle, se Holmkanalen
 Lillälven, Ångermanälven – en å som tillhör Ångermanälvens avrinningsområde
 Lillån, Indalsälven – en gren i Indalsälvens delta
 Lillån, Jävreån – Jävreåns största vänsterbiflöde

Vattendrag i Finland 
 Lillån (Närpes å), å i Närpes kommun i Österbotten.
 Lillån (Lappfjärds å), å i Kristinestads kommun i Österbotten.
 Lillån (Härkmeriån), å i Kristinestads kommun i Österbotten.

Se även 
Lillå, ort i Västerbotten
Lilleå, vattendrag i Norge och Danmark